Palomares del Campo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Palomares del Campo (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Palomares del Campo (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar